Константин Штакельберг:
 Штакельберг, Константин Антонович — барон, генерал-майор (1875).
 Штакельберг, Константин Карлович (1848—1925) — барон, генерал-лейтенант, начальник Придворного оркестра.
 Штакельберг, Константин Петрович — полковник, кавалер ордена Св. Георгия (IV кл.).